Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Shakespeare, en hommage au poète et dramaturge William Shakespeare :
 Le HMS Shakespeare (1917) était un leader de flottille de type Thornycroft lancé en 1917. Il a été remis aux ferrailleurs en paiement partiel pour le RMS Majestic en 1936, et a été mis au rebut.
 Le HMS Shakespeare (P221) était un sous-marin de classe S lancé en 1941 et vendu en 1946.